„Argonaute” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale:
 „Argonaute” – niezbudowany okręt liniowy typu Suffren z lat 30. XIX wieku
 „Argonaute” – torpedowiec typu Argonaute z końca XIX wieku
 „Argonaute” (Q40) – eksperymentalny okręt podwodny z początku XX wieku i I wojny światowej, zwodowany jako „Omega”
 „Argonaute” (NN6) – okręt podwodny typu Argonaute z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Argonaute” (S636) – okręt podwodny typu Aréthuse z lat 50. XX wieku
 „Argonaute” – okręt pomocniczy z początku XXI wieku, wcześniej norweski „Island Patriot”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów